Поток може да се отнася за:
 бързей, река, извор, ручей
 течение
 струя
 Поток (програмиране)
 Поток, село в България
 Поток, квартал на град Тетово, Република Македония